A 16-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 2 și 3 martie 1985 la  de la Pireu, Grecia. Au participat 289 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Stadio Eirinis kai Philias din Pireu. Acesta a fost inaugurat în anul 1985.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Șapte atleți au reprezentat România.

 Ella Kovacs – 800 m - locul 1
 Doina Melinte – 1500 m - locul 1
 Petru Drăgoescu – 800 m - locul 2
 Fița Lovin – 1500 m - locul 2
 Cristina Cojocaru – 800 m - locul 3
 Mihaela Loghin – aruncarea greutății - locul 4
 Vali Ionescu – lungime - locul 6

Note

Legături externe 
  Athina European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1985 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1985
Pireu
Atletism